

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Manq“ beginnt.

Manq 



Manqu 
 Manquillo, Javi (* 1994), spanischer Fußballspieler
 Manqusch, Muhammad Ahmad al-, libyscher Politiker, Premierminister von Libyen (1997–2000)